Mandar steht für:

 das Volk Mandar in Sulawesi: Mandar (Volk)
 die Sprache der Mandar von Sulawesi: Mandar (Sprache)